Supernova, een verschijnsel bij een ster aan het einde van zijn levensloop
 Supernova Cosmology Project, een project dat supernova's bestudeert
 Supernova (televisieserie), een Britse komedieserie uit 2005, geproduceerd door Hartswood Films
 Supernova (programma), Letse nationale preselectie voor het Eurovisiesongfestival
 Supernova (2000), een Zwitsers-Amerikaanse sciencefiction-/horrorfilm 
 Supernova (2005), een Zuid-Afrikaans/Amerikaanse film
 Supernova (2014), een Nederlandse film van Tamar van den Dop
 Supernova (2020), een Britse dramafilm
 Super Nova Racing, een Engels Formule 3000/GP2 team
 Super Nova (attractie), een kermisattractie die een variant is op de pretparkattractie schuine topspin